6-й мемориал К. Шлехтера (1874—1918), в отличие от других аналогичных турниров, проходивших в Вене, состоялся в небольшом австрийском городе Глогнице.

В соревновании участвовали 11 шахматистов, помимо Австрии, представлявших Чехословакию, Югославию, Данию и Нидерланды. За исключением А. Дюкштейна и неудачно игравшего А. Бени, страна-организатор была представлена малоизвестными шахматистами. Это обусловило значительное расслоение между лидером, призерами, участниками в середине таблицы и аутсайдерами.

Безоговорочную победу в турнире одержал чехословацкий гроссмейстер В. Горт, уступивший противникам лишь пол-очка.

Турнирная таблица

См. также 
 Мемориал Шлехтера

Примечания

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры 
Шахматы в Австрии 
1971 год в шахматах